Rauhut ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Rauhut (* 1942), deutscher Mathematiker, ehemaliger Rektor der RWTH Aachen
 Christoph Rauhut (* 1984), deutscher Architekt und Bauhistoriker
 Franz Rauhut (1898–1988), deutscher Romanist
 Gerhard Rauhut, Geschäftsführer der Gemeinschaft evangelischer Schlesier
 Kevin Rauhut (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Michael Rauhut (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler, Autor, Hochschullehrer
 Oliver Rauhut (* 1969), deutscher Wirbeltierpaläontologe
 Siegfried Rauhut (* 1938), deutscher Endurosportler